Звёздная величина́ (блеск) — безразмерная числовая характеристика яркости объекта, обозначаемая буквой m (от  — «величина, размер»). Обычно понятие применяется к небесным светилам. Звёздная величина характеризует поток энергии от рассматриваемого светила (энергию всех фотонов в секунду) на единицу площади. Таким образом, видимая звёздная величина зависит и от физических характеристик самого объекта (то есть светимости), и от расстояния до него. Чем меньше значение звёздной величины, тем ярче данный объект. Понятие звёздной величины используется при измерении потока энергии в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. В звёздных величинах измеряется проницающая сила телескопов и астрографов.

Определение 
Ещё во II веке до н. э. древнегреческий астроном Гиппарх разделил все звёзды на шесть величин. Самые яркие он назвал звёздами первой величины, самые тусклые — звёздами шестой величины, а остальные равномерно распределил по промежуточным величинам.

Как выяснилось позже, связь такой шкалы с реальными физическими величинами логарифмическая, поскольку изменение яркости в одинаковое число раз воспринимается глазом как изменение на одинаковую величину (закон Вебера — Фехнера). Поэтому в 1856 году Норман Погсон предложил следующую формализацию шкалы звёздных величин, ставшую общепринятой:

 

где  — звёздные величины объектов,  — освещённости от объектов. Такое определение соответствует падению светового потока в  при увеличении звёздной величины на .

Данная формула даёт возможность определить только разницу звёздных величин, но не сами величины. Чтобы с её помощью построить абсолютную шкалу, необходимо задать нуль-пункт — блеск, которому соответствует нулевая звёздная величина (0m). Сначала в качестве 0m был принят блеск Веги. Потом нуль-пункт был переопределён, но для зрительных наблюдений Вега до сих пор может служить эталоном нулевой видимой звёздной величины (по современной системе, в полосеV системы UBV её блеск равен +0,03m, что на глаз неотличимо от нуля).

По современным измерениям, звезда нулевой видимой величины за пределами земной атмосферы создаёт освещённость в . Световой поток от такой звезды примерно равен  в зелёном свете (полосаV системы UBV) или  во всём видимом диапазоне света.

Следующие свойства помогают пользоваться видимыми звёздными величинами на практике:
 Увеличению светового потока в  соответствует уменьшение видимой звёздной величины ровно на .
 Уменьшение звёздной величины на одну единицу означает увеличение светового потока в  .

В наши дни понятие звёздной величины используется не только для звёзд, но и для других объектов, например, для Луны и планет. Звёздная величина самых ярких объектов отрицательна. Например, блеск Луны в полной фазе достигает −12,7m, а блеск Солнца равен −26,7m.

и  звёздная величина 
Широко используется понятие абсолютной звёздной величины (). Это звёздная величина объекта, которую он имел бы, если бы был на расстоянии  от наблюдателя. Абсолютная величина, в отличие от видимой, позволяет сравнивать светимость разных звёзд, поскольку не зависит от расстояния до них.

Наблюдающаяся с Земли звёздная величина называется видимой (). Это название используется, чтобы отличать её от абсолютной, и применяется даже для величин, измеренных в ультрафиолетовом, инфракрасном или каком-либо другом не воспринимаемом глазом диапазоне излучения (величина, измеренная в видимом диапазоне, называется визуальной). Абсолютная болометрическая звёздная величина Солнца равна +4,8m, а видимая составляет −26,7m.

Изменение расстояния до объекта приводит к изменению его видимой звёздной величины (в предположении, что его светимость постоянна), поскольку освещённость, создаваемая им, пропорциональна обратному квадрату расстояния:

 

Например, если за  принять 10 пк (расстояние, на котором абсолютная величина  по определению совпадает с видимой) и обозначить , то 

 

что позволяет, зная значения двух из трёх переменных (видимая звёздная величина , абсолютная звёздная величина , расстояние ) в этом уравнении, определить значение третьей:

 
 

Разность  в последней формуле называется модулем расстояния:

Спектральная зависимость 
Звёздная величина зависит от спектральной чувствительности приёмника излучения (глаза, фотоэлектрического детектора, фотопластинки и т. п.)

 Болометрическая звёздная величина показывает полную мощность излучения звезды (то есть мощность излучения на всех длинах волн). Для её измерения применяется специальное устройство — болометр. Актуальность этой величины связана с тем, что некоторые звёзды (очень горячие и очень холодные) излучают преимущественно не в видимом спектре.

Однако чаще всего звёздные величины измеряют в определённых интервалах длин волн. Для этого разработаны фотометрические системы, в каждой из которых есть набор полос, перекрывающих разные диапазоны волн. В пределах каждой полосы чувствительность максимальна для некоторой длины волны и плавно спадает с удалением от неё.

Самой распространённой фотометрической системой является система UBV, которая состоит из трёх полос, перекрывающих разные интервалы длин волн. В ней для каждого объекта можно измерить 3звёздные величины:

 Визуальная звёздная величина () — звёздная величина в фильтреV, максимум пропускания которого близок к максимуму чувствительности человеческого глаза ().

 «Синяя» звёздная величина () характеризует яркость объекта в синей области спектра; максимум чувствительности на длине волны около .

 Ультрафиолетовая звёздная величина () имеет максимум в ультрафиолетовой области при длине волны около .

Разности звёздных величин одного объекта в разных диапазонах (для системы UBV это  и ) являются показателями цвета объекта: чем они больше, тем более красным является объект. Фотометрическая система UBV определена таким образом, чтобы показатели цвета звёзд спектрального класса А0V равнялись нулю.

Существуют и другие фотометрические системы, в каждой из которых может быть определён свой набор звёздных величин.

 Фотографическая звёздная величина — определяется для спектральной чувствительности несенсибилизированной фотоэмульсии с максимумом чувствительности на длине волны ; по определению совпадает с визуальной звёздной величиной для звёзд А0V и блеском . Вместе с фотовизуальной звёздной величиной использовалась в устаревшей фотографической системе звёздных величин.

Звёздные величины некоторых объектов

См. также 
 Классы светимости звёзд
 Список самых ярких звёзд
 Показатель цвета
 Фотометрия
 Фотометрическая система

Примечания

Ссылки 

 
 

Единицы измерения в астрономии
Безразмерные параметры
Наблюдательная астрономия